Elgaria är ett släkte av ödlor. Elgaria ingår i familjen kopparödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kopparödlor
Elgaria